Nabucodonosor (sau Nebucadnețar) a fost numele mai multor regi ai Imperiului Babilonian.

 Nabucodonosor I - care a condus Imperiul Babilonian în sec. XII î.Hr.
 Nabucodonosor II (634-562 î.Hr.) - conducător babilonian menționat în Cartea lui Daniel din cadrul Bibliei
 Nabucodonosor III (Niditu-bel) - care a condus rebeliunea împotriva regelui Darius I al Persiei în anul 522 î.Hr.
 Nabucodonosor IV (Arakha) - care a condus rebeliunea împotriva regelui Darius I al Persiei în anul 521 î.Hr.

El se mai poate referi și la:
 Nabucodonosor (vin) - o sticlă de vin de 15 litri
 Nabucodonosor (Blake) - un tablou din 1795 al pictorului William Blake
 Nabucodonosor (Matrix) - numele navei lui Morpheus din filmele SF Matrix și Matrix Reloaded

Vezi și
 Nabucco, operă de Giuseppe Verdi